Mistrzostwa Świata U-20 w Piłce Ręcznej Kobiet 1981 – trzecie mistrzostwa świata U-20 w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodniczek do lat dwudziestu. Odbył się w dniach 17–25 października 1981 roku w Kanadzie. Tytułu zdobytego w 1979 roku broniła reprezentacja Związku Radzieckiego.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza zasadnicza

Mecze o miejsca 1–6

Mecze o miejsca 7–11

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

1981
1981 w piłce ręcznej
1981 w Kanadzie
Piłka ręczna w Kanadzie